Regueifa (del árabe ‘repetición’):
 Regueifa (canto), canto entre dos personas
 Regueifa (pan), pan candeal portugués
 Regueifa (pan de boda), pan típico de una boda gallega
 A Regueifa Plataforma, plataforma musical